Georges Rolland peut désigner :

 Georges Rolland (1852-1910), géologue et industriel français ;
 Georges Rolland (1907-1977), homme politique français.